Eliksir  è il primo album in studio della cantante albanese Adelina Tahiri, pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni